Pilsen hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Pilsen: ciudad de la República Checa
 Pilsen: barrio estadounidense en Chicago.

Cervezas
 Pilsen: tipo de cerveza también llamada pilsener
 Pilsen: marca de cerveza paraguaya.
 Pilsen: marca de cerveza uruguaya.
 Pilsen Callao: marca de cerveza peruana

Deporte
 Football Club Viktoria Pilsen: club de fútbol checo
 Sport Pilsen: club de fútbol peruano

Música
 Pilsen: grupo de punk rock argentino.